Чемпионат мира по фигурному катанию 2006 — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев (ИСУ) среди фигуристов мира в сезоне 2005—2006 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. На этом чемпионате в последний раз была проведена квалификация, которую затем отменили.

Чемпионат прошёл в Калгари (Канада) в спортивном комплексе «Pengrowth Saddledome» с 19 марта по 26 марта 2006 года.

Медальный зачет

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 

 Результаты на сайте ИСУ

Мир
Фигурное катание
Март 2006 года